De AI Academy Venlo is een onderwijsinstituut voor hoger beroepsonderwijs in de Nederlandse plaats Venlo.

De academie is een samenwerking van onder andere Fontys Hogescholen, Maastricht University, University College Venlo, Provincie Limburg en Brightlands Campus Venlo. Het is een jonge academie, opgericht op 28 juni 2021.

De academie richt zich volledig op onderwijs op het gebied van kunstmatige intelligentie. De academie is gehuisvest in de Innovatoren.

Externe link 
 Brightlands AI Academy

Hoger onderwijs in Venlo